

Дани сећања 

170-е пне.